Zhenwu Shan bezeichnet:

 Zhenwu Shan, anderer Name für Bei Wudang Shan, ein Gebirge in der chinesischen Provinz Shanxi
 Zhenwu Shan (Sichuan), einen daoistischen Tempel aus der Ming-Dynastie